Маймансингх:
 Маймансингх — город в Бангладеш, административный центр одноимённых области и округа.
 Маймансингх — область на севере Бангладеш.
 Маймансингх — округ на северо-востоке Бангладеш, в области Маймансингх.

См. также 
 Маймансингх-Садар — подокруг на севере Бангладеш в составе округа Маймансингх.

Ссылки